Renault F1 er en Formel 1-konstruktør som debuterede i 1977, og som var meget inde i F1 i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Renault var tilbage i Formel 1 i 2002 efter at have købt Benetton. Efter 2010 var de taget over af Lotus F1, men deres navn blev omdøbt til Lotus Renault GP i 2011, og så til Lotus F1 Team i 2012.

Den 3. december 2015 bekræftede Renault at de havde købt Lotus F1 Team. Den 3. februar 2016 havde de bekræftet Kevin Magnussen og Jolyon Palmer som kørere, Esteban Ocon som reservekører, Carmen Jordá som udviklingskører. Deres kørerakademi er Oliver Rowland, Jack Aitken, Louis Delétraz og Kevin Jorg. Bob Bell fra Mercedes bliver holdets nye chief technical officer og Frédéric Vasseur fra ART Grand Prix bliver holdets nye racerdirektør.

Renault F1 har sin base i Oxfordshire i England hvor man arbejder med udvikling og produktion af chassis og koordination. Holdets franske base ligger i Viry-Châtillon, og er hovedansvarlig for udvikling og bygning af motorer.

Renault F1 vandt konstruktørmesterskabet i Formel 1 både i 2005 og 2006. Begge disse sæsoner sikrede Fernando Alonso sig titlen i kørermesterskabet.

Renault blev omdøbt til Alpine F1 Team før 2021 sæsonen.

Formel 1 kørere og resultater

Kørere som er blevet verdensmester for Renault 
 2005:  Fernando Alonso
 2006:  Fernando Alonso

Eksterne henvisninger 

 Renault F1 Team's officielle hjemmeside

Noter 

F1
Formel 1-konstruktører
Etableret i 1977